Een verkeersweg:
 N828 (België)
 N828z (België)
 N828 (Frankrijk)
 N828 (Nederland), zie Provinciale weg 828

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing